Levante-EMV, diari del País Valencià del grup editorial Prensa Ibérica, que també edita el diari Información a Alacant  
 Levante (cantant) (Caltagirone, Sicília, 1987), cantautora i escriptora italiana
 Organitzacions:
 Levante Unión Deportiva, club de futbol de la ciutat de València, amb un especial arrelament entre els barris marítims i en el centre històric de la ciutat
 Levante UD (femení), club de futbol de la ciutat de València, País Valencià, secció femenina del Llevant UE, creat el 1998 en absorbir el club San Vicente Valencia, fundat el 1993
 Futbol Club Levante Las Planas, club de futbol català de la ciutat de Sant Joan Despí
 Toponímia:
 Levante Almeriense, comarca de la província d'Almeria
 Levante español, territoris de Catalunya, País Valencià, Múrcia, Illes Balears, i de vegades zones d'Aragó, Albacete o l'Andalusia oriental 
 Cine Levante, sala d'exhibició cinematogràfica al carrer de Guipúscoa de Barcelona
 Sestri Levante, municipi de la ciutat metropolitana de Gènova
 Torre Levante, gratacel a Benidorm (Marina Baixa, País Valencià)